Philippe Petit peut faire référence à :
 Philippe Petit (1949-), funambule français ;
 Philippe Petit (1954-), guitariste français de jazz ;
 Philippe Petit (1593-1691), dominicain, fondateur du couvent de St Thomas d'Acquin à Douai ;
 Philippe Petit (1951-), journaliste et philosophe français.